w mitologii greckiej:
 Ajgajon – jeden z pięćdziesięciu synów Likaona, władcy Arkadii
 Ajgajon – Briareus, jeden ze sturękich olbrzymów
 Ajgajon – góra na Krecie

Przypisy

Bibliografia